Ritondo steht für:

 Patrizia Ritondo, eine italienische Marathonläuferin
 Ritondo Sport Clube do Malanje, einen angolanischen Fußballverein aus Malanje
 Ritondo (Angola), einen Ortsteil der angolanischen Stadt Malanje